Хуан Перез има више значења:

 Хуан Перез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Перез (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуан Перез (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хуан Перез (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуан Перез (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику